Урак:

Географические объекты в России 
 Урак () — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Урак () — исчезнувший населённый пункт в Охотском районе Хабаровского края, на берегу моря.
 Урак — река в Охотском районе Хабаровского края.
 Урак — река на западе Пермского края.

Другое 
 Урак — князь Казанского ханства.
 Урак-мирза — ногайский мирза.